Russian Open 2007 — турнир по бадминтону золотой серии мирового Гран-при 2007 года. Прошёл с 6 по 9 декабря в УСК ЦСКА имени Александра Подбельского.

Организаторы: Всемирная федерация бадминтона (Badminton World Federation), Национальная федерация бадминтона России

При поддержке: Национального фонда развития бадминтона, Правительства Москвы и спортивного клуба ЦСКА

Мужская одиночная категория

Посев 
  Чэнь Юй
  Чэнь Хун
  Пшемыслав Ваха
  Йоахим Перссон
  Эндрю Дабека
  Сё Сасаки
  Ли Хён-иль
  Андрэ Тэджоно

Турнирная сетка

Женская одиночная категория

Посев 
  Сюй Хуайвэнь
  Петя Неделчева
  Эрико Хиросэ
  Юлиан Шенк
  Элла Диль
  Анна Рисе
  Юдит Мёлендейкс
  Чжэн Шаоцзе

Турнирная сетка

Мужская парная категория

Посев 
  Суити Сакамото / Синтаро Икэда
  Михал Логош / Роберт Матеусяк
  Виталий Дуркин / Александр Николаенко
  Майк Берес / Уильям Милрой
  Кристоф Хопп / Инго Киндерватер
  Матиас Боэ / Карстен Могенсен
  Йоханнес Шётлер / Тим Деттманн
  Риан Сукмаван / Ёнасан Сурятама Дасуки

Турнирная сетка

Женская парная категория

Посев 
  Цзянь Юйцзинь / Чэн Вэньсин
  Николь Гретер / Юлиана Шенк
  Ду Цзин / Юй Ян
  Ха Ынджŏнъ/ Ким Минджŏнъ
  Лена Фриер Кристиансен / Камилла Рютер Юл
  Нина Вислова / Валерия Сорокина
  Йоханна Персон / Элин Бергболм
  Анастасия Русских / Екатерина Ананина

Турнирная сетка

Смешанная категория

Посев 
  Хэ Ханьбинь / Юй Ян
  Роберт Матеусяк / Надежда Костючик
  Хан Санъхун/ Хванъ Юми
  Инго Киндерватер / Катрин Пиотровски
  Ли Ёнъдэ / Ли Хёджŏнъ
  Кристоф Хопп / Биргит Оферцир
  Александр Николаенко / Нина Вислова
  Йоахим Фишер Нильсен / Брита Андерсен

Турнирная сетка 

2007 год в бадминтоне
Международные соревнования по бадминтону в России
Международные спортивные соревнования в Москве
Спорт в России в 2007 году
Декабрь 2007 года
2007 год в Москве